

Anno 
 284 o 284 a.C.

Matematica 
 284 (numero)